Lampenpoetserstruik, kuipplant met rode bloemen: Callistemon citrinus.
 Lampenpoetserstruik, heester met witte bloemen: Fothergilla major
 Lampenpoetsergras, diverse siergrassen uit het geslacht Pennisetum
 Lampenpoetser, vaste plant/snijbloem : Liatris spicata